Анатолийская гипотеза — одна из основных гипотез о формировании протоиндоевропейцев. Локализует индоевропейскую прародину в западной Анатолии (современная Турция). Конкурирует с курганной гипотезой.

Археология 
Выдвинута в 1987 году британским археологом Колином Ренфрю, соотносившим прародину индоевропейцев с поселением Чатал-Хююк. Согласно Ренфрю, индоевропейцы на 3 тысячи лет старше, чем это предполагают сторонники курганной гипотезы.

Среди других известных археологов к сторонникам данной гипотезы относится Барри Канлифф.

Глоттохронология 
Как подтверждение анатолийской гипотезы позиционировали своё глоттохронологическое исследование, опубликованное в 2003 году в журнале Nature, новозеландские эволюционные биологи Рассел Грей и Квентин Аткинсон, работающие на факультете психологии Оклендского университета. При этом речь шла не о подтверждении Анатолии как прародины, а о подтверждении датировки распада, на которую опирается анатолийская гипотеза.

Аткинсон и Грей выполнили статистический анализ родственных слов 103 живых и мёртвых индоевропейских языков (из примерно 150 известных), пользуясь лексико-статистической базой данных (её создала по спискам Сводеша Айсидор Дайен) и дополнительной информацией. Методом Монте-Карло были сгенерированы миллионы случайных «языковых деревьев», без учёта их исторической и лингвистической правдоподобности. Предполагалось, что, хотя скорость эволюции на ветвях дерева языков может различаться и распределяться случайным образом, но этот разброс не может быть слишком большим. Например, если забыть всё, что известно об истории народов и языков, то вариант, возводящий армянский и исландский языки к недавнему общему предку, оказался бы чрезвычайно неправдоподобным — просто потому, что темп их эволюции пришлось бы принять слишком высоким по сравнению с другими ветвями древа.

Данные, полученные Греем и Аткинсоном методами байесовского анализа и опубликованные в журнале Science в 2012 г., уверенно указывают на возраст праиндоевропейского языка в интервале от 8000 до 9500 лет и на анатолийское происхождение языка. Именно в это время от общего ствола отделились предки хеттов.

Методы и результаты Грея и Аткинсона были подвергнуты резкой критике с разных сторон.

Ещё больше удревняют датировку распада индоевропейских языков Петер Форстер и Альфред Тот, однако их исследования малопопулярны даже среди других «анатолистов».

Критика 
Жёсткую критику анатолийской гипотезы высказывал редактор «Журнала индоевропейских исследований» Дж. П. Мэллори, точка зрения которого близка к «курганной гипотезе».

Д. Энтони указывал, что в рамках анатолийской гипотезы оказывается необъяснимым небольшое количество индоевропейских языков в Анатолии и их низкий статус в течение длительного времени. Также Энтони указывал, что возникновение колеса в рамках данной гипотезы датируется на несколько тысячелетий после предполагаемого исхода из Анатолии и разделения языков, однако соответствующие термины в различных индоевропейских языках не разнородны, как можно было бы предположить, а напротив, обладают высоким сходством.

Некоторые лингвисты не согласны с отнесением хеттского (и других анатолийских языков) к индоевропейской семье. По их мнению, хеттский и праиндоевропейский языки соотносятся не как потомок и предок, а как две ветви, идущие от общего ствола. Если эта точка зрения окажется правильной, то получится, что анатолийская гипотеза отражает не формирование именно протоиндоевропейцев, а некий более ранний этап.

По мнению Ф. Вудхёйзена,  в Западной Анатолии анатолийским языкам предшествовал древний индоевропейский субстрат, оставленный пеласгами. При этом его фонетика демонстрирует более поздние черты (исчезновение ларингала *h2) по сравнению с анатолийскими языками, считающимися наиболее ранней стадией индоевропейских.

Опровергает анатолийскую гипотезу своими исследованиями американский археолог Дуглас Кеннет.

См. также 
Индо-хеттская гипотеза
Доиндоевропейский субстрат
Праиндоевропейцы
Индоевропейцы
Индо-уральская гипотеза
Праиндоевропейский язык
Индоевропейские языки
Теория исхода из Индии
Индоевропейские языки
Доиндоевропейский субстрат
Прародина#Прародина индоевропейской языковой семьи
Арктическая гипотеза
Гипотеза Гамкрелидзе — Иванова
Балканская гипотеза
Курганная гипотеза
Теория палеолитической непрерывности

Примечания

Литература 
 
 

Индоевропейские языки
Праязыки
Доисторическая Европа